Cine Romero, sala de cinema al barri de La Torrassa de L'Hospitalet de Llobregat 
 Biografies:
 Adriano Romero Cachinero (Villanueva de Córdoba, 1902 - París, 1979), polític comunista espanyol 
 Alfons Romero Holmes (Barcelona, 1965), jugador, periodista i escriptor d'escacs
 Àngel del Romero i Walsh (Barcelona, 1823 - 1898), militar de l'exèrcit espanyol 
 Antonio Romero Ortiz (Santiago de Compostel·la, 1822 - 1884), polític gallec
 Alberto Romero Tomás (Cardona, 1974), showman català
 Clever Marcelo Romero Silva (Montevideo, 1976), futbolista uruguaià que ocupa la posició de migcampista
 Constantino Romero (Albacete, 1947 - 2013), presentador, locutor i actor de doblatge espanyol
 Eduardo Romero Paz (? - Sevilla, 1900), polític espanyol
 Elena Romero (Madrid, 1908 – 1996), compositora, pianista i directora d'orquestra
 Enrique Romero Gil (Gerena, 1978), futbolista andalús
 Francisco Peña Romero (Jerez de los Caballeros), futbolista espanyol que juga de defensa
 Francisco Romero Robledo (Antequera, 1838 - Madrid, 1906), advocat i polític espanyol
 Federico Romero Sarachaga (Oviedo, 1886 - Madrid, 1976), llibretista de sarsuela espanyol 
 George A. Romero (1940-2017), director de cinema i escriptor estatunidenc
 Iker Romero Fernández (Vitòria, 1980), jugador basc d'handbol
 Iván Romero Mingo (Madrid, 1980), futbolista espanyol que ocupa la posició de defensa 
 Joan Romero González (Albacete, 1953), geògraf i historiador d'origen manxego
 José Romero Jiménez (Zalamea la Real, 1985), futbolista andalús
 José Romero Urtasun (1979, Pamplona), futbolista navarrès
 José Carlos Romero Herrera (Fuentesaúco, 1941), polític castellà que fou Ministre d'Agricultura
 José María Romero Poyón (Sevilla, 1978), futbolista andalús que ocupa la posició de davanter 
 Julián Romero Cañego (Mota del Cuervo, 1977), futbolista castellà que juga de lateral dret 
 Julio Romero de Torres (Còrdova, 1874 - 1930), pintor espanyol
 Julio César Romero (Luque, Paraguai, 1960), futbolista paraguaià 
 Merche Romero Gomes (Andorra, 1976), model i presentadora de televisió d'ascendència espanyola i portuguesa
 Mario Romero Cañego (Mota del Cuervo, 1974), futbolista castellà que ocupa la plaça de defensa 
 Martí Domínguez i Romero (Madrid, 1966), narrador i assagista valencià
 Mateo Romero (Lieja, 1575 - Madrid, 1647), compositor espanyol d'origen flamenc 
 Natxo Romero Frias (Barcelona, 1958 - 2010), intèrpret de saxòfon
 Óscar Romero (Ciudad Barrios, El Salvador, 1917 - San Salvador, 1980), arquebisbe de San Salvador
 Rafael Romero y Barros (Moguer, 1832 - Còrdova, 1895), pintor espanyol 
 Rafael Romero Serrano (Còrdova, 1986), futbolista andalús
 Sebastián Ariel Romero Salvatore (Berisso, 1978), futbolista argentí que ocupa la posició de migcampista atacant 
 Sebastián Romero Radigales, diplomàtic espanyol
 Sílvia Romero i Olea (Barcelona, 1962), escriptora 
 Vicente de Romero y Baldrich (Sevilla, 1836 – Barcelona, 1891), advocat i polític d'origen andalús 
 Xavier Romero Frias (1954), antropòleg i lingüista català